Сент-Круа́-дю-Мон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 520 км на південний захід від Парижа, 36 км на південний схід від Бордо.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 350 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 888,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт Сайт мерії муніципалітету Сент-Круа-дю-Мон
 Сент-Круа-дю-Мон на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сент-Круа-дю-Мон на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сент-Круа-дю-Мон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сент-Круа-дю-Мон на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Жиронда

Примітки 

Муніципалітети департаменту Жиронда